Rúmil – elf Noldor z Tirionu
 Rúmil – elf z Lorien, brat Haldira